39-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 39-й меридиан восточной долготы
 39-й меридиан западной долготы

См. также 
 39-я параллель северной широты
 39-я параллель южной широты

39 (число)